Caged, filme de drama com Eleanor Parker, exibido no Brasil como À Margem da Vida
 The Glass Menagerie (peça), de Tennessee Williams, traduzida no Brasil como À Margem da Vida
 The Glass Menagerie (1987), uma das adaptações da peça homônima, exibida no Brasil como À Margem da Vida